CP775 – 8-bitowe kodowanie znaków stosowane w systemach operacyjnych MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS i FreeDOS, w zamyśle mające zawierać znaki języków krajów bałtyckich. Zwane też jest DOS Baltic Rim (ang. [kodowanie dla] krajów nadbałtyckich). Kodowanie to zawiera również litery języka polskiego (niektóre znajdują się na pozycjach odmiennych od pozycji kodowania CP852) oraz niemieckiego (na pozycjach pokrywających się z pozycjami kodowania CP850). Jako jedyne kodowanie DOS zawierające znaki języka polskiego zawiera również znaki cudzysłowów stosowane w typografii języka polskiego. Analogicznie jak w przypadku kodowania CP850, niektóre litery ze znakami diakrytycznymi zastąpiły niektóre istniejące w CP437 znaki semigrafiki i symbole matematyczne.

Zestaw znaków 
Kodowanie CP775 zawiera litery ze znakami diakrytycznymi używane w następujących językach: białoruskim (Łacinka), estońskim, fińskim, indonezyjskim, kornijskim, litewskim, liwskim, łotewskim, maoryskim, niemieckim i polskim.

Tablica kodów 

ZK oznacza znak kontrolny

Mapowanie na unikod 
Poniższa tabela przedstawia kody Unicode znaków zawartych w stronie kodowej CP775. Tabela zawiera wyłącznie znaki z górnego zakresu (dolny zakres, czyli pozycje 0x00 ÷ 0x7F jest identyczny z ASCII). Wszystkie kody podane jako szesnastkowe.

Rozmieszczenie polskich znaków

Bibliografia 
 Tablica kodowania CP852 na serwerze Konsorcjum Unicode
 Letter database: languages, character sets, names etc

Strony kodowe DOS